Олег Темирболатович Басаев (род. 1960, Беслан) — художник, живописец. Академик РАХ (2021).

Биография 
Родился 17 апреля 1960 года в Беслане.

В 1988 году окончил Московский художественный институт имени В. И. Сурикова, мастерскую монументальной живописи профессора К. А. Тутеволь.

С 1982 года принимает участие в республиканских, региональных и всероссийских выставках.

Персональные выставки проходили в Нью-Йорке (1996), Кипре (2002, 2004, 2006)

Работы находятся в Республиканском государственном художественном музее им. М.Туганова (г.Владикавказ), Музее современного Русского искусства Р.Табакмана (Нью-Йорк, США), в музее современного искусства РАХ, в Фонде Михаила Шемякина (Санкт-Петербург), а также в частных собраниях в России и за рубежом.

 Профессор Северо–Осетинского государственного университета им. К. Л. Хетагурова (2013)
 Член Общественной палаты Республики Северная Осетия – Алания (2011 — 2013 гг.)
 Член совета по культуре при главе РСО – Алания (с 2014 года)

Живёт и работает в Владикавказе, Республика Северная Осетия – Алания.

Звания 
 Член–корреспондент Российской академии художеств (Южное региональное отделение, с 2009 года), академик (с 2021 года)
 Заслуженный художник Российской Федерации (2011)
 Заслуженный деятель искусств РСО – Алания (2001)
 Член Союза художников России (с 1995 года)

Основные работы 
«Две скалы» (1996 г.), «Мистическая ночь» (1997 г.), «Осетия. Притяжение небес» (2007 г.), «Арка» (2008 г.), «Средиземноморский натюрморт» (2006 г.), «Безумный пастух» (1999 г.), «Дзауджикау. Полёты во сне и наяву» (2004 г.), «Аллегория Кипра» (2006 г.), «Натюрморт с бутылками и лимоном» (2008 г.), «Равновесие» (2008 г.)

Государственные и общественные награды и премии 
Серебряная медаль Союза художников России (2012) ; Золотая медаль Творческого Союза художников России (2010) ; Медаль и диплом «Серебряная муза» ТСХ Южного Федерального округа (2009).

 Награды Российской академии художеств
 Серебряная медаль РАХ (2006)

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники МГХИ им. Сурикова